

Földrajz 
 Náddal benőtt, jellemzően vízközeli terület
 Nádasok (Phragmitetalia) a nádasok és magassásosok (Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika & Novák, 1941) társulástani osztályának egyik rendje

Települések 
Hontnádas (szk. Hontianske Trsťany, korábban Nadošany), Szlovákia, Nyitrai kerület, Lévai járás
Kalotanádas (rom. Nadăşu), Románia, Kolozs megye
Magyarnádas (rom. Nădăşelu), Románia, Kolozs megye
Nádas (rom. Nadișa), Románia, Bakó megye
Nádasd, Vas megye
Oláhnádas - Kalota-, ill. Szilágynádasd középkori megjelölése
Pozsonynádas (szk. Trstín, korábban Nadaš), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Nagyszombati járás
Szilágynádasd (rom. Nadiş), Románia, Szilágy megye

Lásd még: Tasnád, Nádszeg

Folyók, patakok, tavak

 Nádas-tó 
 Nádas-patak
 Ős-Nádas-patak

Tájegységek 
 Nádasmente

Egyéb
Nádas tánccsoport